A competição de 10 km clássico feminino do esqui cross-country nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 aconteceu no dia 16 de fevereiro.

Resultados 

Classico Feminino